Simone di Montfort fu il nome di diversi governatori di Montfort-l'Amaury, sede di un'antica signoria francese conosciuta molto più semplicemente come Signoria di Montfort:
Simone I di Montfort (m. 1087) – signore di Montfort
Simone II di Montfort (m. 1101) – signore di Montfort
Simone III di Montfort (m. 1181) – signore di Montfort
Simone di Montfort (m. 1188) – signore di Montfort, spesso confuso col precedente, suo padre.
Simone IV di Montfort "il Vecchio" (1160-1218) – signore di Montfort, attivo nella quarta crociata e in quella contro gli albigesi, conte di Tolosa, visconte di Béziers e di Carcassonne, conosciuto anche come Simone V per esser stato il V signore di Leicester (dal 1207)
Simone V di Montfort (1208-1265) – nobiluomo francese figlio del precedente, VI signore di Leicester e potente barone inglese, perse la vita durante la seconda guerra dei baroni contro re Enrico III d'Inghilterra
Simone di Montfort il giovane – (1240-1271) figlio del precedente, capitano di ventura

Non correlato ai precedenti è tale Simone di Montford, nobiluomo inglese morto nel 1495.